Gryssjön (Grysjön) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gryssjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (33,4 ha)
Lilla Gryssjön, sjö i Gislaveds kommun, 
Stora Gryssjön, sjö i Gislaveds kommun,  (11,4 ha)
Grysjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,  (59,2 ha)
Gryssjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (1,16 km²)
Grysjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (46,7 ha)
Västra Grysjön, sjö i Torsby kommun,  (44,7 ha)
Östra Grysjön, sjö i Torsby kommun,  (1,01 km²)
Gryssjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (49,8 ha)
Mellan-Gryssjön, sjö i Ljusdals kommun,  (15,5 ha)
Nedra Gryssjön, sjö i Ljusdals kommun,  (18,4 ha)
Övra Gryssjön, sjö i Härjedalens kommun,  (42,8 ha)
Gryssjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,16 km²)
Grysjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (8,86 ha)
Grysjön (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (32,8 ha)
Grysjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (53,6 ha)

Se även
Gryssen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn